Нижче наведено список 59 муніципалітетів провінції Перуджа. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Перуджа